

Аршали — селище, Аршалинський район, Акмолинська область
 Аршали — село, Денисовський район, Костанайська область
 Аршали — аул, Жарминський район, Абайська область